L'expression Rivière du Hibou peut se référer à:

Toponymes

Rivière Hibou, un cours d'eau dont l'embouchure est situé dans Stoneham-et-Tewkesbury, MRC La Jacques-Cartier, région administrative Capitale-Nationale, au Québec.
Rivière au Hibou (rivière à l'Aigle), un cours d'eau de la municipalité de Cayamant, MRC La Vallée-de-la-Gatineau, en Outaouais, au Québec.
Rivière du Hibou (lac Parent), un cours d'eau de Matchi-Manitou (territoire non organisé), dans la MRC La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Rivière du Hibou, un cours d'eau du territoire non organisé Rivière-aux-Outardes, MRC de Manicouagan (municipalité régionale de comté), dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec.

Arts et cinéma
La Rivière du hibou (court métrage), un court métrage français de fiction réalisé par Robert Enrico et coproduit par Marcel Ichac et Paul de Roubaix, sorti en 1962.